Кандыколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кандыколь — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Кандыколь — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Кандыколь — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.